Всемирный день учителей () был учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Отмечается 5 октября. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей. Всемирный день учителей входит в систему всемирных и международных дней ООН.

Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии. Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей, иногда отмечается отдельный национальный День учителя.

Ссылки 
 Всемирный день учителей
 Рекомендация «О положении учителей»

Международные дни ЮНЕСКО
Образование
Школьные праздники